Diese Liste der Kirchen im Bistum Trier listet die römisch-katholischen Kirchen und Kapellen im Bistum Trier auf. Das Bistum hat 32 Dekanate.
Vom saarländischen Teil des Bistums Trier fehlen einige Dekanate.

Zum 1. Januar 2022 wurden einige Dekanate aufgelöst, es entstanden neue Pastorale Räume.

Liste

Dekanat Ahr-Eifel

Dekanat Andernach-Bassenheim

Dekanat Bad Kreuznach

Dekanat Bernkastel

Dekanat Birkenfeld

Dekanat Bitburg

Dekanat Cochem

Dekanat Dillingen

Dekanat Hermeskeil-Waldrach

Dekanat Kirchen

Dekanat Koblenz

Dekanat Konz-Saarburg

Dekanat Losheim-Wadern

Dekanat Maifeld-Untermosel

Dekanat Mayen-Mendig

Dekanat Merzig

Dekanat Remagen-Brohltal

Dekanat Rhein-Wied

Dekanat Sankt Goar

Dekanat Schweich-Welschbillig

Dekanat Simmern-Kastellaun

Dekanat St. Wendel

Dekanat St. Willibrord Westeifel

Dekanat Trier

Pastoraler Raum Adenau-Gerolstein

Dekanat Vulkaneifel

Dekanat Wittlich

Einzelnachweise 

!
Bistum Trier
Trier